TMC – technologia dostarczenia informacji o ruchu
 TMC – organiczny związek chemiczny
 TMC – nadawca telewizyjny z Monako
 TMC – japoński koncern samochodowy (Toyota Motor Corporation)